V matematice je ostré uspořádání taková binární relace, která je ireflexivní (antireflexivní), antisymetrická a tranzitivní. Pokud tedy tuto relaci značíme „⊂“, pak pro všechny prvky a, b a c z množiny A (na které je tato relace definována) platí:
 ¬ (a ⊂ a) (ireflexivnost)
 (a ⊂ b) ⇒ ¬ (b ⊂ a) (asymetrie)
 a ⊂ b ∧ b ⊂ c ⇒ a ⊂ c (tranzitivita)

Příklady 
 Relace je „být menší než“. Obecně se relace a ⊂ b čte a je  menší než b, nebo a ostře předchází před b. 
 Relace „být vlastní podmnožinou“.
 Hrany jakéhokoliv orientovaného acyklického grafu definují ostré uspořádání jeho vrcholů.

Související články 
 Uspořádání

Teorie množin
Teorie uspořádání